Первая лига Белоруссии по футболу 2011 — 21-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд Первой лиги. В турнире принимают участие 16 команд из 15 городов. Турнир прошёл в 2 круга. Победителем стала мозырская "Славия".

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 

Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 2010:
 «Гомель» (1-е место в Первой лиге сезона 2010)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2010:
 «Партизан» (12-е место в Высшей лиге сезона 2010)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 2010:
 «Городея» (1-е место во Второй лиге сезона 2010)
 «Слуцк» (2-е место во Второй лиге сезона 2010)
 «Клеческ» (3-е место во Второй лиге сезона 2010 - вместо прекратившего существование клуба «Верас»)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 2010:
 «Лида» (16-е место в Первой лиге сезона 2010)
 «Коммунальник» (15-е место в Первой лиге сезона 2010)
 «Верас» (клуб прекратил своё существование, его место в Первой Лиге занял «Клеческ»)

Клубы-участники

Представительство по регионам

Положение 

* Примечание. «Партизан» победил в переходных матчах за право выйти в Высшую лигу, но не получил лицензию на чемпионат-2012.

Результаты

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Беларуси на сайте football.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Белоруссии в 2011 году